

Personnalités 

 Édouard Mény de Marangue (1882-1967), joueur français de tennis ;
 Jules Mény (1890-1945), industriel et résistant français ;
 Yves Mény (né en 1943), universitaire et chercheur français.

Histoire 
 Mény ou Ménès, pharaon considéré comme le fondateur de la .